Лано има више значења:
 Округ Лано (Тексас)
 Лано (Тексас)